День внутренних войск:

 18 марта - День внутренних войск Беларуси.
 27 марта - День внутренних войск МВД России.

Примечания